Robert Ward (componist), een Amerikaans componist, muziekpedagoog en dirigent
 Robert Ward (gitarist), een Amerikaans gitarist